

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 11 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Kela“ beginnt.

Kela 



 Kela, Anssi (* 1972), finnischer Sänger und Songschreiber
 Kela, Killa (* 1979), britischer Beatboxer

Kelaa 
 Kelaart, Edward Frederick (1819–1860), Militärarzt und Naturforscher

Kelag 
 Kelagastos, Vertreter der Anten

Kelai 
 Kelai, John Ekiru (* 1976), kenianischer Marathonläufer

Kelam 
 Kelam, Tunne (* 1936), estnischer Politiker, Mitglied des Riigikogu, MdEP

Kelan 
 Kelani, Heissam (* 1926), syrischer Diplomat
 Kelanthara, Joseph (1918–1986), indischer Geistlicher, Erzbischof von Verapoly

Kelat 
 Kelati, Thomas (* 1982), US-amerikanisch-polnischer Basketballspieler

Kelav 
 Kelava, Ivan (* 1988), kroatischer Fußballtorhüter
 Kelava, Lucija (* 1988), kroatische Handballspielerin